Bruno Kuzuhara era il campione in carica, ma non ha preso parte a questa edizione perché non più eleggibile per superamento limite età.

Alexander Blockx ha conquistato il titolo, battendo in finale Learner Tien con il punteggio di 6-2, 1-6, 7-69.

Teste di serie 

  Kilian Feldbausch (quarti di finale)
  Iliyan Radulov (quarti di finale)
  Alexander Blockx (campione)
  Arthur Gea (quarti di finale)
  Mihai Alexandru Coman (secondo turno)
  Rei Sakamoto (terzo turno)
  Hayato Matsuoka (primo turno)
  Cooper Williams (terzo turno)

  Maxim Mrva (secondo turno)
  João Fonseca (quarti di finale)
  Zhou Yi (semifinale)
  Hayden Jones (primo turno)
  Danil Panarin (secondo turno)
  Kevin Edengren (primo turno)
  Adriano Dzhenev (terzo turno)
  Abel Forger (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Australian Open 2023